NYU puede referirse a:

 Universidad de Nueva York.
 NYU Violets, equipo deportivo de esta universidad.
 Aeropuerto Nyaung U (Birmania), por su código IATA.